Unholy:

 Unholy — финская группа, играющая в стиле дум-метал.
 Unholy — второй альбом немецкой пауэр-метал-группы Brainstorm.

См. также 
 Unholy Crusade — третий студийный полноформатный альбом шведской группы Lord Belial.
 Unholy Cult — пятый студийный альбом американской дэт-метал группы Immolation.